Індол — ароматична гетероциклічна органічна сполука.
 Мокрий Індол (Андал, Великий Андалей, Ендоль, Ідал, Індал) — річка в Україні, впадає в озеро Сиваш.
 Сухий Індол — річка в Україні.